Il toponimo Effingham può riferirsi a diverse località:

Regno Unito
 Effingham, nel Surrey 

Stati Uniti d'America
 Effingham, comune della Carolina del Sud
 Effingham, comune dell'Illinois
 Effingham, comune del Kansas
 Effingham, comune del New Hampshire
 Contea di Effingham, contea della Georgia
 Contea di Effingham, contea dell'Illinois